Kassandra-Maler ist der Notname

 eines attischen Vasenmalers, siehe Kassandra-Maler (Attika)
 eines apulischen Vasenmalers, siehe Kassandra-Maler (Apulien)